Peugeot 208 peut désigner deux modèles automobiles :
La Peugeot 208 I (2012-2019 en Europe, jusqu'en 2020 au Brésil) ;
La Peugeot 208 II (depuis 2019)

	
208
Homonymie d'automobile